

Населені пункти та їхні частини
 Маслово — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Маслово — село в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Маслово — частина села Шарлата в гміні Пшодково Картузького повіту Поморського воєводства
 Маслово — частина села Маслово в гміні Равич Равицького повіту Великопольського воєводства
 Маслово — осада в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства

Маслово — селище, Івдельський міський округ, Свердловська область
 Маслово — присілок, Городецьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Маслово — присілок, Єнанзьке сільське поселення, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Маслово — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Маслово — присілок, Мішкинський район, Курганська область

Примітки